Драган Зарић (Београд, 15. новембар 1942 — Београд, 2. фебруар 2000) био је српски филмски глумац. 

Његова деца су такође глумци, син Иван Зарић и ћерка Милица Зарић.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1966. || Штићеник || студент
|-
| 1968. || Све ће то народ позлатити (ТВ) || 
|-
| 1968. || Бекства || Синиша
|-
| 1968. || Швабица || Јоца
|-
| 1968. || Парничари || 
|-
| 1968. || У раскораку || Миле
|-
| 1969. || Карусел || 
|-
| 1969. || Моја страна света || 
|-
| 1969. || Поглед уназад || 
|-
| 1969. || Трагедија на сплаву || 
|-
| 1969. || Хороскоп || Алија
|-
| 1969. || Музиканти || Лепи Цане
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1970. || Милораде, кам бек || Милорад
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин || Милорад Јовановић
|-
| 1970. || Леваци || млади господин
|-
| 1972. || Смех са сцене: Народно позориште (ТВ документарни)||
|-
| 1972. || Хигијенске навике војника || 
|-
| 1972. || Грађани села Луга || Седлар
|-
| 1973. || Невен || Поштар/ Пуковник/ Служавка
|-
| 1973. || Хотел за птице || 
|-
| 1973. || Позориште у кући || Дежурни милиционер
|-
| 1974. || Слободан превод Мизантропа || 
|-
| 1974. || Ујеж || Миленко Хаџи-Продановић
|-
| 1974. || Позориште у кући 2 || Лазар Сурић
|-
| 1973-1974. || Образ уз образ || Заре
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) || Љуба Јовановић Цупа
|-
| 1975. || Мамика, хвата ме паника || 
|-
| 1975. || Суђење (ТВ) || Дејвид Дарст
|-
| 1976. || Озрачени || 
|-
| 1976. || Џангризало || Здравко
|-
| 1976. || Част ми је позвати вас ||Заре
|-
| 1976. || Мурталов случај || 
|-
| 1976. || Морава 76 || Шиља
|-
| 1976. || Поробџије || 
|-
| 1976. || Човек који је бомбардовао Београд || Капетан Паул Герхард
|-
| 1976. || Вагон ли || Путник
|-
| 1976. || Два другара || Радуле
|-
| 1978. || Васкрсење змаја || 
|-
| 1978. || Пуном паром ТВ серија ||Лујо
|-
| 1979. || Срећна породица || продавац на пијаци
|-
| 1979. || Сумњиво лице (ТВ) || Вића
|-
| 1979. || Полетарац || Заре
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Друго одело || 
|-
| 1980. || Снови, живот, смрт Филипа Филиповића || Комуниста код гласачких кутија
|-
| 1981. || Шеста брзина || Зак
|-
| 1982. || Приче из радионице || Зак
|-
| 1982. || Лукицијада   (ТВ серија)|| 
|-
| 1983. || Човек са четири ноге || Властимир
|-
| 1984. || Чај у пет || Питер
|-
| 1984. || Камионџије опет возе || Буца Крталић
|-
| 1984. || Варљиво лето '68 || Директор гимназије
|-
| 1984. || Варљиво лето ’68 (ТВ серија) || Директор гимназије
|-
| 1984. || Камионџије 2 || Буца Крталић
|-
| 1985. || Узми па ће ти се дати || Милорад
|-
| 1985. || Томбола || „Кифла“
|-
| 1985. || Дебели и мршави || 
|-
| 1986. || Мис || Игла
|-
| 1986. || Црна Марија || ТВ продуцент
|-
| 1987. || Догодило се на данашњи дан || Радован
|-
| 1987-1988. || Вук Караџић || Јеврем Обреновић
|-
| 1989. || Доме, слатки доме || Џодић
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Свето место || Сликар
|-
| 1991. || Шаран || 
|-
| 1991. || -{Stand by}-  || Мајстор
|-
| 1992. || Девојка с лампом || 
|-
| 1992. || Секула невино оптужен || Анжик
|-
| 1993. || Боље од бекства || Капетан
|-
| 1994. || Ни на небу, ни на земљи || Обрад
|-
| 1994. || Биће боље || Редитељ
|-
| 1995. || Отворена врата || Енрико
|-
| 1996. || До коске || Смига
|-
| 1996. || Лепа села лепо горе || Назим
|-
| 1996. || Горе доле || Др. Лигус
|-
| 1998. || Ране || Портир
|-
| 1999. || Нож || Ђорђе Вилењак
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1942.
Умрли 2000.
Глумци из Београда
Српски глумци
Југословенски глумци
Сахрањени у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду